La Asociación Nacional de Medios de Comunicación Asomedios es una corporación colombiana de carácter gremial civil, sin ánimo de lucro, que tiene por objeto representar los intereses, necesidades y aspiraciones de sus afiliados, y ejercer su representación ante los poderes públicos, ante otras organizaciones gremiales y en general ante personas y entidades públicas y privadas nacionales e internacionales. 

Así mismo, Asomedios en el marco de sus objetivos defiende la libertad de expresión e información y propende por el desarrollo del sector de los medios de comunicación en Colombia , dentro de la filosofía de la libre empresa y la iniciativa privada, como principios fundamentales del sistema democrático colombiano.

Medios Afiliados

Radio 
Caracol Radio
RCN Radio
Blu Radio
 Todelar
Cadena Súper
Colmundo Radio
 Organización Radial Olímpica
 Radiópolis
HJCK
Capital Radio 
Javeriana Estéreo
La Voz de la Raza
Munera Estman Radio 
Clásica 88.5
Radio Viva Pasto
Ondas de la montaña
Radio Guatapurí
Red Sonora
Emisora Universidad Tadeo Lozano
Univalle Estéreo 
Inrai (HJ Doble K)  
Emisora Ecos de Pasto
Radio Robledo
Estrella Stereo

Televisión 
Caracol Televisión
Canal RCN
Citytv
TeleColombia
Canal 1
Procivica TV

Revistas 
 Cromos
 Publicaciones Semana
Diners (Ediciones Gamma) 
P&M
Revista Gerente
Revista Bienestar (Colsanitas)
Casa Editorial El Tiempo
Revista Pet Lovers de Barranquilla

Comunicación Visual 
Efectimedios
López Publicidad Exterior
Marketmedios
Metal Visual
OPE
Ultradifusión
Hanfrod S.A.S (Valtec)
Vallas y Publicidad JAC 
Eucol S.A.S

Medios Digitales 
Kien y Ke

Enlaces externos
Sitio oficial

Asociaciones de Colombia